Нижче поданий перелік пам'яток архітектури, містобудування та історії, що входять до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесені у списки та переліки пам'яток рішеннями виконкому Львівської обласної ради народних депутатів, розпорядженнями представника президента України у Львівській області, Постановами Ради Міністрів та Постановами Кабінету Міністрів України.

Перелік 

до переліку внесені пам’ятки історії, які є будинками.

Примітки 

Львів
Архітектура Львова
Архітектура національного значення у Львові
Львів
Переліки пам'яток архітектури Львівської області